Лига звёзд Катара 1984/1985 () — 
13-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Эр-Райян».

По итогам прошлого сезона во Второй дивизион вылетел «Аль-Вакра». Лигу пополнил клуб «Аль-Иттихад»..

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Официальный сайт лиги
Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

1984/1985
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 1984 году
1985 год в Катаре